Quattro unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Ingraham:

 - cacciatorpediniere della classe Wickes, varato nel 1918 e radiato nel 1936
 - cacciatorpediniere della classe Gleaves, varato nel 1941 e affondato in un incidente nel 1942
 - cacciatorpediniere della classe Allen M. Sumner, varato nel 1944, ceduto alla Grecia nel 1971 e rinominato Miaoulis, radiato nel 1992
 - fregata della classe Oliver Hazard Perry, varata nel 1988 e radiata nel 2014